Seilacher ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Seilacher (1925–2014), deutscher Paläontologe
 Carl Seilacher (1882–1958), deutscher evangelischer Pfarrer, Schriftsteller und Archivar